Francisco I do Sacro Império Romano-Germânico — ou Francisco III, duque de Lorena ou Francisco II, grão-duque da Toscana
Francisco I da Áustria — ou Francisco II, Imperador Romano-Germânico
Francisco José I da Áustria — imperador da Áustria e rei da Hungria
Francisco José I de Liechtenstein — príncipe do Liechtenstein
Francisco I, Duque da Bretanha
Francisco I das Duas Sicílias - rei das Duas Sicílias
Francisco, Duque de Cádis — rei consorte de Espanha
Francisco I de França - Rei de França
 Francisco I da Lorena - Duque da Lorena
Francisco I Sforza — duque de Milão
Francisco I d'Este — duque de Módena e Reggio
Francisco Farnésio — duque de Parma e Placência
Francisco Maria I, Duque de Urbino
Francisco I de Médici — grão-duque da Toscana
Papa Francisco

Desambiguação
Desambiguações de prenomes